Wundrak ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wundrak (* 1958), österreichischer Jazzmusiker und Komponist
 Joachim Wundrak (* 1955), deutscher Generalleutnant und Politiker (AfD)